

Cinema 
 The Night Watch  – film del 1926 diretto da Fred Caldwell
 L'incrociatore Lafayette (Night Watch) – film del 1928 diretto da Alexander Korda 
 Ad un'ora della notte (Night Watch) – film del 1973 diretto da Brian G. Hutton
 I guardiani della notte (film) (Ночной дозор, Nochnoy dozor) – film del 2004 di Timur Bekmambetov

Letteratura 
 Ronda di notte (Night Watch) – romanzo di Hugh McCutcheon, Il Giallo Mondadori n. 1603
 Night Watch  – romanzo di Terry Pratchett del 2002
 Turno di notte (The Night Watch) – romanzo di Sarah Waters del 2006

Musica 
 Night Watch  – traccia dell'album Penguin dei Fleetwood Mac del 1973
 The Night Watch  – singolo dei King Crimson del 1974, dall'album Starless and Bible Black
 The Night Watch  – album dei King Crimson del 1997

Televisione 
 Operazione Rembrandt (Night Watch) – film per la televisione del 1995 diretto da David Jackson
 The Night Watch  – film per la televisione del 2011 diretto da Richard Laxton